Harry Potter e il calice di fuoco – libro di J. K. Rowling
Harry Potter e il calice di fuoco – film ispirato al libro
Harry Potter e il calice di fuoco – colonna sonora del film
Harry Potter e il calice di fuoco – videogioco ispirato al film